Seidenstücker ist der Familienname folgender Personen:

Friedrich Seidenstücker (1882–1966), deutscher Fotograf
Fritz Seidenstücker (1899–1987), deutscher Kunstglaser, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Landrat des Kreises Weimar und leitender Landesverwaltungsangestellter (KPD/SED)
Gustav Seidenstücker (1912–1989), deutscher Entomologe
Johann Heinrich Philipp Seidenstücker (1765–1817), Pädagoge und Schulleiter
Karl Seidenstücker (1876–1936), deutscher Buddhist, Autor und Übersetzer

Siehe auch:
Seidensticker